O Club Sportif de Constantine (Chabab Sportif de Constantine) é um clube de futebol da Argélia. Sua sede fica na cidade de Constantina (Argélia).

Títulos
  Campeonato Argelino: 2 
(1996-97) , (2017-18)
  Campeonato Argelino 2ª Divisão: 2 (2003–04, 2010–11)

Ligações Externas
 

Clubes de futebol da Argélia
Constantina (Argélia)